Брианна Титоун (; США) — американский политик. Была избрана представителем штата Колорадо на выборах 2018 года. Она является членом 72-й Генеральной Ассамблеи Колорадо и также она — первый открытый транссексуальный член законодательного собрания Колорадо и четвертый в Соединенных Штатах в целом.

Образование и начало карьеры 
Прежде чем заняться политикой, Титоун работала консультантом по горному делу, геологом, а затем разработчиком программного обеспечения. В течение семи лет, начиная со старшей школы, она была добровольным пожарным.

Титоун посещала Государственный университет Нью-Йорка в Нью-Пальце с 1996 по 2002 год, где получила степень бакалавра в области геологии и физики. Позже она получила степень магистра в области геохимии в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, а в 2018 году получила степень магистра в области информационных и коммуникационных технологий в Денверском университете. В Стоуни-Брук ее магистерская работа была посвящена редкоземельным элементам и ториевым видам окаменелостей и отложений формации Грин-Ривер. Некоторые из ее исследований проводились в Брукхейвенской национальной лаборатории с использованием линий лучей национального синхротронного источника света X-26A и X-18B.

Политическая карьера 
В 2016 году Титоун вступила в ЛГБТ-собрание демократической партии Колорадо округа Джефферсон и была избрана его секретарем, а затем назначен «капитаном в целом».

Она объявила о том что баллотируется в Палату представителей штата Колорадо HD27 в декабре 2017 года. Она получила 50,4% голосов, набрав 24 957 голосов из 49 475. Она работает в Комитете по здравоохранению и страхованию, в Комитете по сельским делам и сельскому хозяйству и в Объединенном технологическом комитете. Она также была назначена в Энергетический совет.

Во время своей кампании за HD27 она работала 4 дня в неделю и пошла в школу, чтобы получить степень магистра в августе 2018 года.

Примечания 

Трансгендерные и транссексуальные женщины
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Нью-Палце